Николай Глотов:
 Глотов, Николай Васильевич (1939—2016) — отечественный генетик, популяционный эколог.
 Глотов, Николай Егорьевич (1834—1911) — главный инженер Николаевского завода, основатель регулярного судоходства на реке Лена.
 Глотов, Николай Иванович (1919—1993) — Герой Советского Союза.
 Глотов, Николай Митрофанович (1915—1995) — советский инженер-мостостроитель, лауреат Ленинской премии.